Petrovič, o Petrović, può riferirsi a:

Persone 
 Boban Petrović (1957-2021) – cestista jugoslavo
 Dejan Petrovič (1998) – calciatore sloveno
 Dražen Petrović (1964-1993) – cestista jugoslavo e, dal 1992, croato
 Karađorđe Petrović, propr. Đorđe Petrović (1762-1817) – militare serbo
 Nenad Petrović (1907-1989) – compositore di scacchi jugoslavo
 Ognjen Petrović (1948-2000) – calciatore jugoslavo
 Rok Petrovič (1966-1993) – sciatore alpino jugoslavo
 Ruža Petrović (1911-1958) – partigiana, antifascista e attivista croata
 Željko Petrović (1965) – allenatore ed ex giocatore di calcio montenegrino

Altro
 3017 Petrovič – asteroide scoperto nel 1981
 Petrović-Njegoš – dinastia reale del Regno del Montenegro

Pagine correlate
 Aleksandar Petrović (disambigua)
 Vladimir Petrović (disambigua)